Флоренс Онебучи «Бучи» Эмечета (; ) — писательница и драматург нигерийского происхождения, написала автобиографию, сочиняла для детей. Она была автором более 20 книг, в том числе  (1974),  (1976),  (1977) и  (1979). Большинство её ранних романов публиковались в издательстве , где её редактором была .

Эмечета популяризировала темы детского рабства, материнства, женской независимости и свободы, снискала признание критиков и почести. Однажды она назвала свои истории «историями мира, где женщины сталкиваются с универсальными проблемами бедности и угнетения, и чем дольше эти проблемы существуют, тем глобальнее они становятся». В работах Эмечета исследует противоречие между традициями и современностью. Ёе характеризуют как «первую успешную чернокожую женщину-романиста, жившую в Великобритании после 1948 года».

Примечания

Литература 
 Curry, Ginette. Awakening African Women: The Dynamics of Change. Cambridge Scholars Press, 2004.
 Umeh, Marie (ed.), Emerging Perspectives on Buchi Emecheta (Foreword by Margaret Busby), Africa World Press, 1996. ISBN 9780865434554.

Ссылки 
 Buchi Emecheta Foundation website
 «Buchi Emecheta — Five books in tribute», Sunday Trust, 5 February 2017.
 Buchi Emecheta bio at the BBC Worldwide.
 Buchi Emecheta page at Emory University.
 The Roland Collection of Films & Videos on Art. Writers Talk: Ideas of our Time — Buchi Emecheta speaks with Susheila Nasta.
 Buchi Emecheta page at Sable.

Драматурги Нигерии
Женщины-социологи
Гендерные социологи
Иммигрировавшие в Великобританию из Нигерии
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Лондонского университета
Выпускники Лондонского университета
Офицеры ордена Британской империи